

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Минуций Руф (плебей) и Спурий Постумий Альбин (патриций); претор: Сервий Корнелий Лентул (в Азии); монетный триумвир: Квинт Урбиний.
 Консул Руф отправлен в Македонию против скордисков.
 Консул Спурий Альбин отправлен в Нумидию для войны против Югурты, однако вскоре он отбывает в Рим. Римская армия под руководством Авла Постумия Альбина разбита нумидийцами. Авл Постумий Альбин заключает позорный мир с Югуртой.
 Гай Марий женится на Юлии Цезарис.
 После смерти Клитомаха главой Академии в Афинах становится Филон из Лариссы.

Причерноморье 
 Наступление скифов на Херсонес. Захват части его владений.
 Митридат VI отправляет в Крым своего полководца Диофанта, который наносит ряд поражений скифам. Херсонес признаёт зависимость от Митридата Понтийского.

Китай 
 110—105 — Годы в Китае под девизом «Начало пожалований».
 Китайский посол предлагает хуннскому шаньюю принять подданство империи Хань.
 Южнокитайское царство Миньюэ после завоевания династией Хань, а затем Намвьетом, вошло в состав Хань.

Родились 
 Филодем из Гадары — греческий философ-эпикуреец;
 Клеопатра Понтийская — дочь Митридата VI Евпатора;
 110, ок. — Гней Домиций Агенобарб (ум. 81 до н. э.), брат будущего консула 54 до н. э., марианец. В сражении при Утике (Африка) в 81 г. пленён Помпеем и казнён;
 110, ок. — Авл Габиний (ум. 47 до н. э.), консул 58 до н. э., известный своей печальной ролью в деле изгнания Марка Туллия Цицерона;
 110, ок. — Марк Петрей (ум. 46 до н. э.), претор ок. 64 до н. э., разбивший 5 января 62 г. войско Луция Сергия Катилины под Писторией.

Скончались 
 Панетий Родосский — греческий философ и основатель Средней Стои;
 Клитомах — философ и глава Афинской Академии.

См. также

Примечание